Marcin Leśnowolski (zm. 1593) – kasztelan podlaski, starosta zatorski
 Marcin Leśnowolski (zm. 1643) – syn poprzedniego, starosta drohicki